Miran Pavlin (Kranj, 8 de outubro de 1971) é ex-um futebolista profissional esloveno, meia retirado.

Carreira 
Miran Pavlin se profissionalizou no Živila Naklo.

Seleção 
Pavlin foi o responsável, pelo gol da classificação para a Euro 2000.

Miran Pavlin representou a Seleção Eslovena de Futebol na Copa do Mundo de 2002, na Coreia do Sul e Japão.

Ele foi o responsável, pelo gol da classificação para a Euro 2000.

Ligações externas
Perfil em Ogol

Naturais de Kranj
Futebolistas da Eslovénia
Jogadores da Seleção Eslovena de Futebol
Jogadores da Eurocopa de 2000
Jogadores da Copa do Mundo FIFA de 2002
Futebolistas do Futebol Clube do Porto‎